Friedhelm Reinhold Butzin (1936 - ) é um botânico Alemão

Trabalha na área de espermatofitas no Jardim Botânico de Berlin, principalmente pesquisando Poaceae e Orchidaceae.

Algumas espécies descritas por Butzin
Eulophia stuhlmannii  Butzin (1975)
Tropilis adae (F.M.Bailey)  Butzin (1982)
Tropilis gracilicaulis (F.Muell.)  Butzin (1982)
Tropilis kingiana (Bidwill ex Lindl.)  Butzin (1982)
Tropilis speciosa (Sm.)  Butzin (1982)
Tropilis tetragona (A. Cunn.)  Butzin (1982)

Obras publicada por Butzin
 Willdenowia 4(2): 211. (1966).
 Opera Bot. 130: 59 (1997).
 Flora da África Central, Spermatophytes, Orchidaceae (II): 685 (1992).

 
 Berkeley Algal List
 Index herbariorum, ed. 8

Butzin